

Persone 
 Jack Johnson – pistolero statunitense
 Jack Johnson (1878-1946) – pugile statunitense
 Jack Johnson (1919-1975) - calciatore inglese
 Jack Johnson (1924-2002) - calciatore e allenatore danese
 Jack Johnson (1975) – cantautore e surfista statunitense
 Jack Johnson (1987) – attore statunitense
 Jack Johnson (1987) – hockeista su ghiaccio statunitense

Altro 
 Jack Johnson – film documentario 1970 del diretto da Jim Jacobs